Holtensen (Göttingen)
 Holtensen (Barsinghausen)
 Holtensen (Einbeck)
 Holtensen (Hamelen)
 Holtensen (Springe)
 Holtensen (Wennigsen)